Albert Stoessel – compositore, violinista e direttore d'orchestra statunitense
 Kurt Stoessel – calciatore tedesco
 Martina Stoessel – cantante e attrice argentina